Guadalupe se poate referi la:
Guadalupe (Piauí), un oraș în Piauí (PI), Brazilia.
Guadalupe (Cáceres), un oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
Munții Guadalupe, un lanț montan, care se găsește în partea vestică a statului Texas și sud-estul statului New Mexico, în Statele Unite ale Americii.
Guadalupe (telenovelă), o telenovelă americană în limba spaniolă.